— японский поэт, каллиграф, мастер садового искусства, монах-наставник школы риндзай-дзэн. Был одной из наиболее значительных фигур в культуре и религии эпохи Камакура и одним из виднейших творцов культуры годзан бунка.

Также известен под титулом Мусо-кокуси (夢窓国師, Мусо-наставник государства), присвоенным ему императором Го-Дайго. Это одно из его семи почётных имён, дарованных различными императорами, среди них также имена Сёкаку-кокуси (正覚国師) и Синсю-кокуси (心宗国師). Благодаря этим семи титулам его также называли Нанатё-тэйси, «Наставник семи императоров» (七朝帝師).

Биография 
Будущий Мусо Сосэки родился в провинции Исэ. По отцу он был потомком императора Уда в IX поколении. Матерью его была дочь Ходзё Масамуры, седьмого сиккэна сёгуната Камакура. В возрасте четырёх лет он потерял мать, и был отдан в храм Хирасиояма в ученики монаху Куа.

В 1283 году он стал монахом, и изучал буддизм традиций Сингон и Тэндай. В 1292 году он принял монашеские обеты в монастыре Тодай-дзи в Нара, и получил монашеское имя Тикаку. В 1293 году ему приснилось, что он посетил два храма в Китае, под названиями Содзан () и Сэкито (), и там получил в дар портрет Дарумы, который ему было велено бережно хранить. Когда он проснулся, он решил, что его жизнь связана со школой дзэн, он отказался от прежней орденской принадлежности и отправился изучать дзэн в храм Кэннин-дзи в Киото под руководством Муин Эмпана, Кохо Кэннити и др. По большей части, однако, он занимался одиночной медитацией. Через некоторое время Кохо Кэннити признал его просветлённым.

В 1298 году Тикаку принял имя Мусо Сосэки, составив его из иероглифов «сон», «окно», и тех, которые были в названиях виденных им во сне храмов.

В 1325 году император Го-Дайго призвал Мусо Сосэки в Киото, чтобы тот возглавил великий храм Нандзэн-дзи. Вскоре он был приглашён регентом Ходзё Такатоки в Камакуру, где служил в Дзёти-дзи и Энгаку-дзи. В 1327 году при поддержке Никайдо Доуна он основал Дзуйсэн-дзи, ставший важным культурным центром. После этого он возглавлял Кюко-дзи в префектуре Коти и другие монастыри. Он получил признание у Ходзё Садатоки и Ходзё Садааки.

После падения сёгуната Камакура его снова призвал к себе в Киото император Го-Дайго, и здесь он построил монастыри Сайхо-дзи и Ринкавадэра.

После того, как реставрация Кэмму императора Го-Дайго потерпела крах (1336), и сёгуном стал Асикага Такаудзи, Мусо Сосэки стал активно поддерживать клан Асикага и завоевал их поддержку, которой пользовался до конца жизни. В его карьере значительную роль сыграл Асикага Тадаёси.

Мусо помог братьям Асикага усилить сеть дзэнских монастырей системы годзан и вспомогательную сеть монастырей Анкоку-дзи по всей Японии. Это помогло создать национальную религиозную систему и укрепить власть сёгуната. В 1339 году, после смерти Го-Дайго, он открыл в Киото монастырь Тэнрю-дзи, призванный обеспечить императора в загробной жизни. Сад перед резиденцией настоятеля монастыря является одной из его важных работ, включивших в себя элементы ландшафта Арасиямы около Киото. Этот сад рассматривается как свидетельство его гениальности в области ландшафтного дизайна.

В 1345 году (в период Муромати) он основал монастырь Тэнрю-дзи в Киото, который считается его основным трудом. Мусо Сосэки разделяет с Асикагой Тадаёси и торговцем Сихоном заслугу в открытии заново торговых отношений между Японией и Китаем. В результате успешной торговой миссии Мусо Сосэки удалось закончить строительство Тэнрю-дзи.

Мусо Сосэки умер в 1351 году в возрасте 77 лет.

Ученики 
Мусо Сосэки обучил много монахов в разных монастырях. Традиционно указывается число 10 000 его учеников. Среди них выделяется два главных: Сюнъоку Мёха и Мукёку Сигэн.

 Сюнъоку Мёха (1311—1388), известный как первый настоятель Сёкоку-дзи (основан в 1384), был племянником Мусо Сосэки и самым близким его учеником. Он составил сборники трудов своего учителя и хронологическую таблицы его жизни.
 Мукёку Сигэн (1282—1259) — непосредственный преемник Мусо Сосэки на посту настоятеля Тэнрю-дзи
 Гидо Сюсин, наставник сёгуна Асикага Ёсимицу, поэт (один из крупнейших творцов годзан бунгаку) и мемуарист;
 Дзэккай Тюсин
 Сэйдзан Дзиэй
 Тэссю Токусай
 Рюсю Сютаку

Сады 
Ниже приведён список садов, известных как работы Мусо Сосэки или приписываемых ему. Всё, что построил Сосэки, значительно пострадало во время войны Онин, и современные сады являются реконструкцией.

 Сайхō-дзи, более известный как Кокэ-дэра в Киото — часть всемирного наследия ЮНЕСКО, и одно из «особо красивых мест» (токубэцу мэйсё) Японии
 Тэнрю̄-дзи в Киото — входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и является одним из «особо красивых мест» Японии.
 Эйхō-дзи в Тадзими, префектура Гифу — одно из «особо красивых мест» Японии.
 Эрин-дзи, в префектуре Яманаси — одно из «особо красивых мест» Японии.
 Дзуйсэн-дзи в Камакура — одно из «особо красивых мест» Японии.
 Дзёти-дзи
 Энгаку-дзи в Камакура
 Тōнандзэн-дзи в Киото
 Ринсэн-дзи в Киото

Примечания

Литература 
 
 Кубасов Ф. В. Дзэн-буддизм и власть в Японии периода Муромати (1336—1477 гг.) // Пятые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга. Труды участников научной конференции. — СПб.: Издательство А. Голода, 2012. — С. 114—121.
 
 Norris Brock Johnson, Zen Buddhist Landscapes and the Idea of Temple: Muso Kokushi and Zuisen-ji, Kamakura, Japan
 Dumoulin, Heinrich (2005), Zen Buddhism: A History, Vol. 2: Japan, Bloomington, IN: World Wisdom, ISBN 0941532909
 Sansom, George (January 1, 1977). A History of Japan (3-volume boxed set). Vol. 2 (2000 ed.). 2 (2000-е изд.). Charles E. Tuttle Co. ISBN 4-8053-0375-1 .
 Schirokauer, Conrad; David Lurie, Suzanne Gay (August 2005). A Brief History of Japanese Civilization. Wadsworth Publishing. ISBN 978-0534643065.
 Переводы
 
 

Каллиграфы Японии
Религиозные деятели периода Камакура
Религиозные деятели периода Муромати
Дзэнские монахи
Учителя буддизма XIV века